Скретч ():

 Скретч — звуковой эффект, получаемый ручным продёргиванием звуковой дорожки грампластинки или магнитной ленты при воспроизведении; также, звуковой эффект при игре на гитаре, получаемый при скольжении по обмотке струн пальцев руки, прижимающей струны к ладам.
  () — документальный фильм об истоках диджеинга и хип-хоп-культуры, 2001 год. Режиссёр — Даг Прей.
  — сценический псевдоним американского хип-хоп-музыканта Kyle Jones, МС.
  — название журнала о хип-хопе.
  — альбом Кимура Каэла.
 Scratch, scratching — техника граффити, заключающаяся в процарапывании линий по стеклу или глянцевой окрашенной поверхности чем-то твёрдым и шершавым (например, абразивными брусками).
 Скретч — визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения школьников как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего.
 Scratches — мистическая компьютерная игра в жанре квест, создана аргентинской компанией Nucleosys, 2006 год.
 Scratch: The Ultimate DJ — игра.
 Scratch Acid — американская нойз-рок-группа, родом из Остина.

См. также 
 Скретч-карта () — карта из картона или пластика с нанесённой на неё секретной информацией.